«Alice» — песня Аврил Лавин, релиз которой состоялся 27 января 2010 года на официальном веб-сайте исполнительницы.

Композиция создана при содействии известного музыканта Буча Уолкера (Butch Walker) была написана специально для сборника «Almost Alice» — не звучащих в фильме, а «вдохновлённых» фильмом Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес».
После анонсирования официального трек-листа четвёртого альбома, стало известно, что сингл будет присутствовать на пластинке «Goodbye Lullaby» в качестве бонуса.

Выпуск 

Аврил, выпустившая предыдущий альбом три года назад, решила вернуться с саундтреком к многообещающему фильму. Такой ход был уже использован ею ранее, в 2006 году, когда Лавин написала композицию «Keep Holding On» специально для фильма «Эрагон».

Релиз должен был состояться ещё в середине января 2010 года, но заявленная информация оказалась слухами, и песню впервые услышали в конце месяца — 27 числа.
Первоначально песня была представлена как «Alice (Underground)», но в сборник вошла под другим именем.

Я очень вдохновилась фильмом, поэтому я спросила Дисней, не хотят ли они, чтобы я написала песню для фильма. Они обратились к Тиму, и он дал добро.

Я была очень взволнована, когда услышала эту новость! Я сразу села за пианино написала песню. Я хотела создать что-то, что соответствовало бы настроению его фильма. Мне думается, что клавишная партия придает песне драматическое настроение.

Я встретилась с Тимом Бёртоном, и он показал мне несколько отрывков из фильма. Я закончила песню, и ему на самом деле понравился результат, и он сказал, что хочет поставить этот трек первым в титрах. Боже мой! Так круто! Хехе. Дисней также хотел использовать песню в рекламных целях, поэтому я сняла видео на песню. Так здорово!

Работать над этим проектом было сплошное удовольствие! Это огромный опыт и Тим Бёртон — само очарование. Он очень умный человек. Я так благодарна ему за эту возможность… не могу дождаться, когда увижу фильм полностью!

Музыкальное видео 

17 февраля 2010 года состоялась мировая премьера видеоклипа Alice.
В нём использованы отрывки из фильма, и смонтирована встреча Аврил, играющей Алису, с Безумным Шляпником — Джонни Деппом, который не участвовал в съёмках клипа.

Линия одежды 

Причиной, по которой Аврил имела контакт с Дисней был выпуск небольшой партии одежды, стилизованной под «викторианский стиль», в рамках линии «Abbey Dawn», принадлежащей певице.

Список композиций

Хронология релиза

Чарты

Итоговые Чарты

Оскар 

15 декабря 2010 композиция попала в список возможных номинантов на премию Американской академии киноискусства «Оскар» 2010 года за «Лучшую оригинальная песню к фильму», но номинации не получила.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2010 года
Синглы Аврил Лавин
Песни по мотивам «Алисы в Стране чудес»
Песни Disney
Баллады 2010-х годов
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом